

Leinster Square, square situé dans le quartier de Bayswater, à Londres.

Leinster, une ville du comté de Leonora en Australie-Occidentale.

Leinster, un ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada.

Leinster, une province.
 Le Leinster Rugby, son équipe de rugby.
 Leinster, une circonscription électorale de 1979 à 2004.
 Leinster House, un bâtiment de Dublin, actuel siège du parlement irlandais.